CNK, sigle composé des trois lettres C, N et K, peut faire référence à :
 The CNK (Cosa Nostra Klub), un groupe de metal industriel français ;
 Comité national de kendo;
 code nationa(a)l kode, un numéro d'identification des produits pharmaceutiques en Belgique ;
 combinaison , en mathématiques ;
 Crash Nitro Kart, un jeu vidéo de course sorti en 2003 ;
 Chi No Kuni (en français, empire du sang), un groupe de fansub ;
 Conseil national kurde
 Commission nationale de karting

CNK est aussi un code qui peut faire référence à :
 , au Kansas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports